Краснинский — название населённых пунктов в России:

 Краснинский — посёлок в Краснинском районе Липецкой области.
 Краснинский — посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области.

См. также 
 Краснинский район